Окружная — относительное имя прилагательное женского рода:

Топонимы 
 Окружная — транспортно-пересадочный узел, включающий в себя следующие объекты:
 Окружная — пассажирская платформа Савёловского направления МЖД.
 Окружная — станция Московского центрального кольца.
 Окружная — станция Московского метрополитена.

Персоналии 
 Окружная, Светлана Артёмовна (род. 1947) ― народная артистка Беларуси, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

См. также 
 
 
 Московская окружная железная дорога (МОЖД)
 Большая московская окружная железная дорога (БМО)